Федерация шахмат России (с 1992 по 2019 год — Российская шахматная федерация) — общероссийская общественная организация, объединяющая шахматные федерации российских регионов и являющаяся членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Федерация создана в 1992 году как преемник Шахматной федерации СССР.

Высшим руководящим органом по уставу является съезд федерации, который созывается не реже чем раз в четыре года. Кроме того, коллегиальным руководящим органом является Наблюдательный совет федерации, в который входят пять вице-президентов и 26 представителей региональных федераций. С 2014 года единым исполнительным органом является Президент Российской шахматной федерации (с 2019 года — Федерации шахмат России).

В настоящее время федерация выступает непосредственным организатором целого ряда российских и международных турниров, в том числе Высшей лиги чемпионата России, Командного чемпионата России и международного турнира «Белая ладья». Под эгидой Федерации шахмат России также проходят Чемпионат России по рапиду и блицу, Кубок России, Рапид Гран-при и Детский Кубок России.

История 
Первый съезд Российской шахматной федерации состоялся в феврале 1992 года. За пост президента федерации боролись академик Леонид Абалкин и политик Аркадий Мурашов, занимавший должность начальника ГУВД Москвы и входивший в Демократическую партию России вместе с Гарри Каспаровым. Благодаря поддержке Каспарова на выборах победил Мурашов. Следствием избрания Мурашова стало создание Карповым альтернативной организации — Ассоциации шахматных федераций — и его отказ играть за сборную России на олимпиаде 1992 года. По окончании олимпиады по инициативе члена президиума федерации Евгения Бебчука был созван внеочередной съезд. На нём президентом федерации был избран Бебчук, который пользовался известностью как успешный организатор, способный привлечь финансирование шахмат, и получил поддержку противников Каспарова (включая Карпова и Ботвинника). В апреле 1994 года в результате очередного конфликта съезд избрал новый состав президиума и нового президента — адвоката и депутата Государственной думы Андрея Макарова.

Пост президента существовал до 2010 года, когда была изменена структура органов управления. С 2010 года руководство федерацией осуществляли правление и наблюдательный совет. В 2014 году XII съезд федерации упразднил должность председателя наблюдательного совета и вернул пост президента, на который был избран Андрей Филатов.

12 мая 2014 года был утверждён Попечительский совет Российской шахматной федерации, в который вошли известные общественные и политические деятели, бизнесмены, знаменитые шахматисты и музыканты. Председателем Попечительского совета стал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

25 сентября 2014 года в здании Российской шахматной федерации в Москве открылся третий в мире Музей шахмат. Особняк на Гоголевском бульваре был полностью отреставрирован на средства президента РШФ Андрея Филатова. Музей разместился в трех залах особняка. Коллекция музея насчитывает около четырёх тысяч экспонатов, начиная с шахматных фигурок XVII века и заканчивая свежими призовыми кубками российских шахматистов.

3 февраля 2018 года на XIII съезде Российской шахматной федерации был утвержден новый устав федерации, в котором опубликовано новое название организации — Федерация шахмат России. 6 мая 2018 года на заседании Наблюдательного совета Федерации шахмат России состоялась презентация нового логотипа организации.

4 сентября 2019 года на официальном сайте федерации был опубликован пресс-релиз, в котором объявлено, что организация официально переименована. Начиная с 3 сентября 2019 года полное наименование федерации — Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России», сокращенное наименование — ФШР.

28 февраля 2023 Федерация шахмат России первой из всех российских федераций перешла из Европы в Азию — была принята в состав Азиатской шахматной федерации (ACF). За её вступление проголосовали 29 делегатов континентальной ассамблеи ACF, воздержались — шестеро, один выступил против.

Руководители 
1992—2009 (президенты)
 Аркадий Мурашов (1992—1993)
 Евгений Бебчук (1993—1994)
 Андрей Макаров (1994—1997)
 Андрей Селиванов (1997—2003)
 Александр Жуков (2003—2009)

2010—2014
 Аркадий Дворкович (председатель наблюдательного совета, 2010—2014)
 Александр Бах (председатель правления, 2010—2011)
 Илья Левитов (председатель правления, 2011—2014)

с 2014
 Андрей Филатов (президент, с 2014)
 Дмитрий Песков (председатель попечительского совета, с 2014)

Региональные спортивные организации 
 Общественная организация «Федерация шахмат Республики Адыгея»
 Региональная общественная организация «Федерация Шахмат Республики Алтай»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Башкортостан»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Бурятии»
 Дагестанская региональная общественная организация «Федерация шахмат»
 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ»
 Общественная организация «Федерация шахмат и шашек Кабардино-Балкарской Республики»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Калмыкия»
 Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат Карачаево-Черкесской Республики»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Карелия»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Крым»
 Региональная спортивная общественная организация «Федерация шахмат Республики Марий Эл»
 Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация шахмат Республики Мордовия»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Саха (Якутия)»
 Региональная общественная организация «Шахматная федерация Республики Северная Осетия-Алания»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Татарстан»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Тыва»
 Общественная организация «Федерация шахмат Удмуртской Республики»
 Региональная спортивная общественная организация «Федерация Шахмат Хакасии»
 Чеченская региональная общественная организация «Федерация шахмат Чеченской Республики»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Чувашской Республики»
 Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Забайкальского края»
 Шахматы	Региональная общественная организация «Федерация шахмат Камчатского края»
 Краевая общественная организация "Федерация шахмат Краснодарского края"
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Красноярского края»
 Пермская краевая общественная организация «Федерация шахмат Прикамья»
 Общественная организация «Приморская федерация шахмат»
 Региональная общественная организация «Спортивная Федерация Шахмат Ставропольского края»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Хабаровского края»
 Региональная общественная спортивная организация «Федерация шахмат и шашек Амурской области»
 Региональная общественная спортивная организация «Федерация шахмат Архангельской области»
 Астраханская региональная общественная организация «Федерация шахмат Астраханской области»
 Общественная организация «Федерация шахмат Брянской области»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат и шашек Владимирской области»
 Волгоградская региональная общественная организация «Федерация Шахмат Волгоградской области»
 Вологодская областная общественная организация «Федерация шахмат»
 Воронежская региональная общественная организация «Воронежская областная федерация шахмат»
 Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация шахмат Ивановской области»
 Общественная организация «Федерация шахмат Иркутской области»
 Калининградская областная общественная организация «Шахматная Федерация»
 Региональная общественная организация «Калужская областная федерация шахмат»
 Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области»
 Кировская региональная общественная организация «Федерация Шахмат Кировской области»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Костромской области»
 Региональная общественная организация «Курганская областная федерация шахмат»
 Курская региональная общественная организация «Федерация шахмат»
 Общественная организация «Региональная спортивная федерация шахмат Ленинградской области»
 Липецкая областная общественная организация «Федерация шахмат Липецкой области»
 Московская областная общественная организация «Федерация шахмат Подмосковья»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Мурманской области»
 Общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат» Новгородской области
 Региональная общественная организация по развитию и популяризации шахмат «Федерация Шахмат Новосибирской области»
 Омская областная общественная организация «Федерация шахмат»
 Общественная организация «Федерация шахмат Орловской области»
 Пензенская региональная общественная организация «Федерация шахмат Пензенской области»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Псковской области»
 ОБЛАСТНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
 Общественная организация «Рязанская областная Федерация шахмат»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Самарской области»
 Саратовская региональная общественная организация «Саратовская областная федерация шахмат»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Сахалинской области»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Свердловской области»
 Общественная организация «Федерация шахмат Смоленской области»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Тамбовской области»
 СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 Томская региональная общественная организация «Федерация шахмат Томской области»
 Общественная организация «Тульская областная федерация шахмат»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Тюменской области»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Ульяновской области»
 Региональная общественная организация «Челябинская областная федерация шахмат»
 Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат Ярославской области»
 Региональная спортивная общественная организация «Федерация шахмат» в городе Москве
 Региональная общественная организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат города Севастополя»
 Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»
 Региональная общественная организация «Федерация шахмат Ямало-Ненецкого автономного округа»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные федерации России
Шахматные федерации
Шахматы в России
Шахматные организации
Шахматы в Азии